Titelträger der Eredivisie 2008/09 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub BC Duinwijck, der sich in den Play-offs durchsetzen konnte.

Vorrunde

Play-offs

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/event.aspx?id=E027A959-05C0-49A4-AC73-326B24A53214&event=10

Niederländische Badmintonmeisterschaft
Badminton 2008
Badminton 2009